Cash Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cash Township (North Dakota)
 Cash Township (South Dakota)